

Materiaal

Strook
 Ligament (anatomie), een band van bindweefsel om een gewricht
 Band (bouwkundig), een horizontale versiering in een gevel
 Omslag om een boek
 Een boek met de omslag, zie Volume (fysieke informatiedrager)
 Chromosoomband, een gebied op een chromosoom
 Lopende band, een continu voortbewegende strook materiaal om goederen mee te transporteren
 Magneetband, een strook folie bedekt met een magnetische laag, gebruikt om geluid, video of gegevens op te slaan
 Obi (zelfverdediging), een kledingband gedragen bij Japanse zelfverdedigingskunsten en vechtsporten

Om een wiel
 Luchtband, een opblaasbare wielband, het meest gebruikt bij wegvoertuigen
 Massieve band, een metalen wielband om een houten wiel of treinwiel of een rubberband die niet met lucht is gevuld, bijvoorbeeld bij een kinderwagen

Overdrachtelijk
 Band (radio), een deel van het frequentiespectrum bestemd voor radioverkeer
 Band (samenleving), de eenvoudigste vorm van menselijke sociale organisatie
 Frequentieband, aaneengesloten bereik van frequenties van licht, radiogolven, straling of geluid

Muziekgroep
 Muziekgroep of popgroep, de algemene benaming voor een groep muzikanten
 Jazzband, een muziekgezelschap dat jazz speelt
 The Band, een Canadees-Amerikaanse rockband uit de jaren zestig en zeventig

Familienaam
 Heinrich Band, uitvinder van de naar hem vernoemde bandoneon.

Sociaal verband
 Band (samenleving), een sociale en antropologische term ter aanduiding van kleinere gemeenschap van sociaal verwante families.

Film en televisie
 Band (documentaire), een documentaire uit 1998 van Duane Condor
 De Band (televisieserie), een Nederlandse komedieserie

Plaats
 Bánd, een plaats in Hongarije
 Band (Mureș), een plaats in Roemenië

Zie ook
 Strook (doorverwijspagina)